Donado puede referirse a:
 Donado, localidad del municipio de Muelas de los Caballeros, provincia de Zamora, España.
 Donado, persona que sirve en una orden o congregación religiosa y asiste en ella, pero sin haber profesado.
 Agustín José Donado, uno de los principales promotores del movimiento independentista argentino.
 Calle de los Donados, calle del barrio de Sol en el distrito Centro de Madrid.
 Estación Donado, estación ferroviaria ubicada en el paraje rural del mismo nombre, Departamento Juan Martín de Pueyrredón, Argentina.

Enlaces externos